Cascina Malpensa – edificio storico della provincia di Varese
 Malpensa Express – servizio ferroviario che collega la stazione di Milano Cadorna e la stazione di Milano Centrale all'Aeroporto di Milano-Malpensa
 Aeroporto di Milano-Malpensa – aeroporto italiano della Lombardia